Bebe Rexha - Amerikaans-Albanese zangeres
 Bebe stores - Amerikaanse kledingwinkelketen
 BeBe Winans - gospelzanger
 Bébé - eigenlijk Nicolas Ferry - dwerg aan het hof van koning Stanisław Leszczyński
 Bebe (taal) - taal in Kameroen
 Bebe Stephens - personage uit South Park
 Bébé is ook de naam die voetballer Tiago Manuel Dias Correia draagt op zijn shirt